Jawaharlal Nehru Stadium (Chennai), voetbalstadion gelegen in het Indiase Chennai
 Jawaharlal Nehru Stadium (Delhi), voetbalstadion gelegen in het Indiase Delhi
 Jawaharlal Nehru Stadium (Dhanbad), cricketstadion in Dhanbad
 Jawaharlal Nehru Stadium (Kochi), cricket- en voetbalstadion gelegen in het Indiase Kochi